Niemcy:
 Weidenthal – dzielnica gminy Fürstenzell w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa
 Weidenthal – dzielnica gminy Guteneck w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schwandorf
 Weidenthal – gmian w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Dürkheim